Települések:
 Vinica, Észak-Macedónia
 Vinica, Horvátország
 Vinica, Szlovénia
 Ipolynyék (Vinica), Szlovákia
 Vinnicja , Ukrajna